Гранха ла Соледад има више значења:

 Гранха ла Соледад (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Соледад (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Соледад (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Соледад (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику